Tokushige ist der Familienname folgender Personen:

 Kenta Tokushige (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Takaaki Tokushige (* 1975), japanischer Fußballspieler